Освальд Норман Моррис (; 22 ноября 1915, Лондон — 17 марта 2014) — английский кинооператор. Известен своим коллегам под прозвищами «Ос» или «Осси». Профессиональная карьера Морриса охватывает шесть десятилетий.

Биография 
Моррис вырос в Мидлсексе (ныне это восточный район Лондона Хиллингдон) и учился в школе Bishopshalt School. Его интерес к кино проявился довольно рано: во время летних каникул он работал киномехаником в местном кинотеатре. В 1932 году попав в киноиндустрию, начав работать на киностудии Wembley Studios в качестве посыльного у Майкла Пауэлла, в конце концов став ассистентом режиссёра (занимался хлопушкой) и в 1935 году помощником оператора. На время войны ему пришлось прервать карьеру, поступив на службу пилотом бомбардировщика Королевских военно-воздушных сил Великобритании. За участие в военных действиях Моррис был удостоен звания лейтенанта и двух орденов: Креста «За выдающиеся лётные заслуги» и Креста Военно-воздушных сил. После окончания службы он присоединился к Pinewood Studios в качестве ассистента Рональда Нима и Дэвида Лина в их компании Cineguild, после чего в 1950 году дебютировал в качестве оператора-постановщика в фильме «Золотая саламандра». Ним высказывался о Моррисе как о величайшем, вероятно, операторе в мире. В ленте Тони Ричардсона «Комедиант» (1960 год), где Моррис был оператором, его имя было использовано в одной из сцен, по ходу которой в радиопередаче упоминается вымышленный «сержант Осси Моррис».

Моррис сотрудничал с режиссёром Джоном Хьюстоном в восьми фильмах, начиная с картины «Мулен Руж» в 1952 году. Несмотря на то, что раньше ему редко приходилось работать с системой Technicolor, он изобрёл много модных эффектов за счёт использования светофильтров, тумана и смелого выбора цветов, за что получил высокую оценку критиков. По итогам 1971 года получил премию «Оскар» за лучшую операторскую работу к ленте «Скрипач на крыше» (также выдвигался за фильмы «Оливер!» и «Виз»). Его брат Реджинальд Герберт Моррис (1918—2004) также был оператором.

В 1997 году удостоен почётной награды Британской киноакадемии, а год спустя стал офицером Ордена Британской империи. В год своего 85-летия получил приз Американского общества кинооператоров за жизненные достижения. В 2006 году опубликовал мемуары Huston, We Have a Problem: A Kaleidoscope of Filmmaking Memories (ISBN 978-0-8108-5706-3).

Моррис умер в своём доме в графстве Дорсет, в возрасте 98-ми лет.

Стиль 
 «Мулен Руж» в цветовой гамме схож с плакатами Анри де Тулуза-Лотрека. Моррис для освещения съёмочной площадки и костюмов использовал искусственные туман и дым и экспериментировал с цветом.
 «Моби Дик» напоминает выцветшие медные гравюры XIX века. Для уменьшения насыщенности цвета Моррис снял фильм через чёрно-белые матрицы с добавлением сплава серебра.
 В «Укрощении строптивой» многие кадры похожи на картины эпохи Возрождения.
 В фильме «Скрипач на крыше» показ деревни Анатовка сопровождается постоянным мерцанием картинки, а музыкальный номер Мечта Тевье показан в цвете сепии (данный эффект удалось получить с помощью натягивания на объектив чулка).
 «Виз» является одним из самых ярких и наиболее контрастных фильмов в истории кино. Это было частично достигнуто за счёт фронтального освещения и частично отражающих костюмов.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров
 Освальд Моррис на FilmReference.com

Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Оскар» за лучшую операторскую работу
Британские лётчики Второй мировой войны